Bodenzahl steht für:

 Bodenwertzahl, ein Vergleichswert in der Landwirtschaft
 Bodenzahl (Chemie), eine rechnerische Größe in chemischen Trennverfahren